Дми́трий Никола́евич Марты́нов (1850 — после 1917) — русский государственный деятель, Екатеринославский и Варшавский губернатор, сенатор.

Биография 
Родился  года в семье, убившего на дуэли М. Ю. Лермонтова, Н. С. Мартынова.

Окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата прав. В 1870 году, на правах вольноопределяющегося, поступил на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Прослужил в полку 17 лет. В 1876 году окончил Военно-юридическую академию по 1-му разряду.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, был награждён орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 2-й степени с мечами, а также чином капитана. Затем в чине капитана командовал ротою Его Величества. В 1888 году вышел в отставку с чином полковника и поступил на службу по Министерству внутренних дел с назначением Могилевским вице-губернатором.

Чины: действительный статский советник (1893), камергер (1899), гофмейстер (1903).

Занимал должности Могилёвского (1893), Екатеринославского (1893—1897) и Варшавского (1897—1907) губернатора. Будучи Варшавским губернатором, способствовал распространению православных храмов в крае, особенно в тех местах, где ранее были только католические костелы. В своей деятельности руководствовался сознанием необходимости упрочить государственное единение края с империей и обеспечить за государственным языком подобающее положение. Последние годы службы в губернии были крайне непростыми: в крае происходили забастовки и волнения, шла мобилизация войск во время русско-японской войны.

С 1 января 1907 года — сенатор, присутствующий во 2-м департаменте Сената.

Судьба после революции неизвестна.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1877);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1878);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1898);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1902);
 Высочайшая благодарность (1904);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1906);
 Орден Белого Орла (1911).
 медаль «В память Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг.»
 медаль «В память коронации императора Александра III»
 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память коронации Императора Николая II»
 медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897)
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 подарок из Кабинета Его Величества за составленіе «Истории Л.—Гв. Преображенского полка».

Иностранные:
 гессенский Орден Филиппа Великодушного, кавалерский крест 1-го класса;
 румынский Железный крест (1884).

Примечания

Литература 
 Гофмейстер Дмитрий Николаевич Мартынов //  Правительствующий Сенат. — : Типолитография Санкт-Петербургской Одиночной Тюрьмы, 1912. — С. 135. 
 Гофмейстер Дмитрий Николаевич Мартынов // Современная Россия в портретах и биографиях. — , 1904.
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — , 1914. — С. 104—105.
 Гофмейстер, Тайный советник, Сенатор Дмитрий Николаевич Мартынов Памятная книжка Могилевской губернии за 1910 год.

Выпускники Александровской военно-юридической академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Могилёвские вице-губернаторы
Могилёвские губернаторы
Екатеринославские губернаторы
Варшавские губернаторы
Сенаторы Российской империи